Girolamo o Gerolamo Bonaparte è il nome di diversi personaggi storici:
Girolamo Bonaparte (1784-1860) – fratello di Napoleone, re di Vestfalia e maresciallo di Francia
Girolamo Napoleone Bonaparte (1805-1870) – mercante statunitense, primo figlio di Girolamo Napoleone
Girolamo Napoleone Carlo Bonaparte (1814-1847) – militare tedesco di origini francesi, secondo figlio di Girolamo Napoleone
Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte (detto Gerolamo, 1822-1891) – generale francese, quarto figlio di Girolamo Napoleone
Girolamo Napoleone Bonaparte II (1830-1893) – militare statunitense, figlio di Girolamo Napoleone Bonaparte